Angelo Leosini – scrittore e storico italiano
 Franca Leosini, nata Lando – giornalista e conduttrice televisiva italiana